Ястржембский () — фамилия польского происхождения, от собственного имени, происходящего от названия ястреба.

Известные носители 
 Ястржембский, Андрей Станиславович (1890—1968) — генерал-майор, доктор техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 
 Ястржембский, Владимир Антонович (1866 — после 1927) — украинский учёный-правовед.
 Ястржембский, Иван Львович (1814 — после 1880) — русский революционер, петрашевец.
 Ястржембский, Лев Андреевич (1921—2000) — историк, директор Музея истории и реконструкции г. Москвы; дядя С. В. Ястржембского.
 Ястржембский, Людвиг Корвин (1805—1852) — польский археолог, историк.
 Ястржембский, Николай Феликсович (1810—1874) — российский инженер.
 Ястржембский, Сергей Владимирович (род. 1953) — российский политик, советник российских президентов.

 Фалькенхорст, Николас фон (настоящая фамилия — Ястржембский, 1885—1968) — германский военачальник времён Первой и Второй мировых войн.

См. также 
 Ястржембовский